Amerikai Egyesült Államok
 DeWitt (Arkansas)
 DeWitt (Illinois)
 DeWitt (Iowa)
 Dewitt (Kalifornia)
 DeWitt (Michigan)
 De Witt (Missouri)
 De Witt (Nebraska)
 DeWitt (New York)
 Dewitt (Nyugat-Virginia)
 DeWitt (Virginia)

 DeWitt megye (Illinois)
 DeWitt megye (Texas)